Associazione Sportiva Edera – società polisportiva di Trieste
 Associazione Sportiva Edera – ex società calcistica italiana
 Associazione Sportiva Edera –  sezione di hockey in-line della società polisportiva Associazione Sportiva Edera di Trieste
 Associazione Sportiva Edera – ex squadra di hockey su pista della società polisportiva Associazione Sportiva Edera di Trieste